Saint-Genès o Saint Genès puede referirse a:

La forma francesa de San Ginés

Topónimos
Saint-Genès-de-Blaye
Saint-Genès-de-Castillon
Saint-Genès-de-Fronsac
Saint-Genès-de-Lombaud
Saint-Genès-Champespe
Saint-Genès-du-Retz
Saint-Genès-Champanelle
Saint-Genès-la-Tourette
Saint-Genès-l'Enfant, población de la comuna de Malauzat, en Puy-de-Dôme.